Bedford Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Bedford Township (Arkansas)
 Bedford Township (Wayne County, Illinois)
 Bedford Township (Iowa)
 Bedford Township (Calhoun County, Michigan)
 Bedford Township (Monroe County, Michigan)
 Bedford Township (Missouri)
 Bedford Township (Coshocton County, Ohio)
 Bedford Township (Cuyahoga County, Ohio) (defunct)
 Bedford Township (Meigs County, Ohio)
 Bedford Township (Pennsylvania)